Шеридан може да се отнася за:
 Личности
 Беатрис Шеридан (1934 – 2006), мексиканска актриса
 Джим Шеридан (р. 1949), ирландски режисьор
 Джон Шеридан, пояснителна страница
 Килиън Шеридан (р. 1989), ирландски футболист-национал
 Лиз Шеридан (р. 1929), американска актриса
 Ричард Шеридан (1751 – 1816), ирландски писател

 Градове в САЩ
 Шеридан (Колорадо)
 Шеридан (Орегон)
 Шеридан (Уайоминг)

 Окръзи в САЩ
 Шеридан (окръг, Канзас)
 Шеридан (окръг, Монтана)
 Шеридан (окръг, Небраска)
 Шеридан (окръг, Северна Дакота)
 Шеридан (окръг, Уайоминг)